«Уроки французской кулинарии» () — кулинарная книга Джулии Чайлд, американского шеф-повара и ведущей на американском телевидении, Симоны Бэк и Луизетты Бертолль. Издана в 1961 году с дополнительным вторым томом о выпечке 1970-го. Издательство «Кнопф», Нью-Йорк, США.

«Любой может готовить во французской манере» — сказали мадам Бэк, мадам Бертолль и мадам Чайлд, — «нужна лишь правильная инструкция». Сейчас это первая кулинарная книга, которая говорит американцам «как».

История 
Книга стала результатом сотрудничества Джулии Чайлд, Симоны Бэк, Луизетты Бертолль — женщин-поваров одной из кулинарных школ Парижа «Школа трёх гурманов». Иллюстратор Сидони Корин и Пол Чайлд. Логотип этой школы был использован в первых сериях программы «Французский шеф-повар». Эта книга — стимул долгой и успешной карьеры Чайлд в качестве одного из первых шефов телевидения.

Содержание 
«Уроки французской кулинарии» представляет собой широкий обзор «чисто французского вкуса». Здесь вы найдёте рецепты знаменитого «бёф бургиньон», ухи, «кручёных французских омлетов», информацию о том, как правильно приготовить говядину и яйца-пашот, и подробные инструкции о том, как подать овощи более аппетитно, чем то, что практиковалось на американской кухне 1960-х. Объём этой книги прошёл через многие печатные издания и был переиздан два раза с изменениями, впервые в 1983 году с обновлениями, а затем в 2003. Джулия опишет это в своих мемуарах «Моя жизнь во Франции».

От авторов 
Джулия Чайлд, Симона Бэк и Луизетта Бертолль о своей книге:

«Книга написана для тех, кто любит готовить, в ней изложены подробные рецепты, как мы считаем, некоторые из них действительно слишком подробны. Ни один ингредиент не упущен из виду. На самом деле книга вполне могла носить название „Французская кухня из американских супермаркетов“. В совершенстве, французское приготовление пищи и хорошей кухни в целом, обусловлено прежде всего методами приготовления. К ним относятся такие методы как: кусок мяса — сделать коричневым, без потери соков, взбитые белки влить по форме для пирога, а тесто поднять до максимального объёма, как добавить яичные желтки в горячий соус, чтобы они не свернулись, как можно поставить торт в духовку, чтобы он подрумянился и как нарезать лук быстро. Любой может готовить во французской манере, нужна лишь правильная инструкция. Мы надеемся, что книга станет полезной в предоставлении этой инструкции».

Дополнительное издание 
Существует также второе издание, выпущенное в 1970 году. Его, по сравнению с первым, многие упускают из виду. Оно расширилось некоторыми темами, которые авторы планировали опубликовать ещё в первом томе, в частности то, что касается выпечки. Здесь Джулия Чайлд совместно с Симоной Бэк учились под руководством профессора Раймонда Калвеля, удивительного французского пекаря, когда Луизетта Бертолль занялась другими проектами. Оба тома считаются одной из влиятельных работ в истории американской кулинарии, и Джулии Чайлд, в частности, предоставляют почти всемирное уважение в области приготовления пищи.

Примечания 

Литература США
Кулинарная литература
Французская кухня
Книги 1961 года